Zand puede referirse a:

 Zand, tribu irania de Feylis o Luros.
 Dinastía Zand, dinastía persa que gobernó el sur y el centro de Irán entre 1750 y 1794.
 Z And o Z Andromedae, estrella variable en la constelación de Andrómeda.
 Zand-Avesta o Zend-Avesta, comentarios o interpretación ("Zand" o "Zend") del Avesta zoroástrico.

Personajes 
 Nosson Zand o NIZ, un músico americano de Hip Hop.